Пуальку́р-Сидне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Асфельд. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08340.

Суффикс Сидне был добавлен в название после Первой мировой войны в честь австралийского города Сиднея, оказавшего помощь в восстановлении Пуалькура.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к северо-востоку от Парижа, в 60 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 60 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 169 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 103 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 82 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 82 активных работали 75 человек (37 мужчин и 38 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 21 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны